Еганя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:

 Еганян, Гагик Кимович (род. 1956) — армянский государственный деятель

 Еганян, Тигран Рафаэлович (род. 1978) — бывший депутат армянского парламента